Антуан Луи Мари Эннекен (в старых русских источниках Геннекен, ; , Клиши-ла-Гаренн — , ) — французский политик, общественный деятель, . Один из лучших ораторов своего времени.

После недолгого пребывания в армии, в 1806 году стал помощником адвоката, затем адвокатом в Париже, выступал в политических судебных процессах. Убеждённый приверженец Бурбонов, он неоднократно выступал защитником легитимистов (в процессах 1832 и 1833 гг., а также по делу Марии Каролины Бурбон-Сицилийской, герцогини Беррийской).

В 1821 году преподавал гражданское право в Обществе Société des bonnes études. Был депутатом Национального собрания Франции от департамента Нор с 1834 по 1840 год, правым легитимистом.

Некоторые судебные речи Эннекена напечатаны в сборнике 1824 года () и в альманахе «Barreau français». Опубликовал книгу о правовом статусе развода (; 1832) и «Трактат о законах и правосудии» (; 1838—1841).

Отец Виктора Эннекена, политика, общественного деятеля, адвоката, редактора и публициста.

Примечания

Ссылки 
 
 Antoine, Louis, Marie Hennequin

Депутаты Национального собрания Франции
Политики Франции
Ораторы Франции